Bateman Island ist der Name mehrerer Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Bateman Island (Louisiana)
 Bateman Island (Washington)